Schrankia kan syfta på:

 Schrankia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Schrankia (växter) – ett släkte av växter